Hraničná ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Hraničná (Kraslice) (deutsch Markhausen), Ortsteil der Gemeinde Kraslice, Okres Sokolov
 Hraničná (deutsch Gränzendorf), Ortsteil der Gemeinde Janov nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou, siehe Janov nad Nisou #Gemeindegliederung
 Hraničná (Pomezí nad Ohří) (deutsch Unterkunreuth), Ortsteil der Gemeinde Pomezí nad Ohří, Okres Cheb
 Hraničná (Rybník nad Radbuzou) (deutsch Paadorf), Wüstung in der Gemeinde Rybník, Okres Domažlice
 Hraničná (Skorošice) (Gränzgrund), Wüstung in der Gemeinde Skorošice, Okres Jeseník

Siehe auch:
 Dolní Hraničná